La saison 1999-2000 du Championnat de Hongrie de football est la  du championnat de première division en Hongrie. Les dix-huit meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique, la Nemzeti Bajnokság I, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, pour permettre le passage de l'élite de 18 à 16 clubs, les quatre derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de II. Osztályú Bajnokság, la deuxième division hongroise.

C'est le club de Dunaferr SE qui remporte le championnat cette saison, après avoir terminé en tête du classement final, avec 16 points d'avance sur le tenant du titre, le MTK Hungaria FC et 18 sur le Vasas SC. C'est le tout premier titre de champion de Hongrie de l'histoire du club.

Plusieurs événements vont venir perturber la saison durant la trêve hivernale. D'abord, le club de Szeged LC abandonne la compétition. Tous ses résultats précédemment obtenus sont annulés. Ensuite, le club de Gázszer FC est absorbé par un club de deuxième division, le Pécsi MSC qui prend sa place à la reprise et récupère les points et résultats du Gázszer FC.

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Notes et références

Liens internes 
 Championnat de Hongrie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Hongrie de football
Championnat Hongrie Football 1999-2000
Championnat Hongrie Football 1999-2000
Hongrie